Барбара Паулюс виграла титул, перемігши у фіналі Александру Фусаї з рахунком 7–6, 4–6, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Забіне Гак (2-ге коло)
  Сандра Чеккіні (1-ше коло)
  Катажина Новак (1-ше коло)
  Беате Райнштадлер (1-ше коло)
  Барбара Паулюс (переможниця)
  Петра Бегеров (1-ше коло)
 n/a
  Вероніка Мартінек (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 Warsaw Cup by Heros 1995 Draw

1995
Тур WTA 1995